Trödel steht für:

 Trödel, Waren von geringem Wert, siehe Flohmarkt
 Langer Trödel, Teilstück des Finowkanals, Brandenburg

Troedel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Theodor Charles Troedel (1836–1906), deutsch-australischer Lithograf und Unternehmer 
 Monique Troedel (* 1946), deutsche Politikerin

Siehe auch: